Nadgoplański Park Tysiąclecia – rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim
 Nadgoplański Park Tysiąclecia – park krajobrazowy w województwie kujawsko-pomorskim
 Nadgoplański Park Tysiąclecia – park krajobrazowy w województwie wielkopolskim